Henry Nottidge Moseley, un naturaliste et médecin britannique
Henry Moseley, un physicien britannique, décédé en 1915 et fils de Henry Nottidge
 Loi de Moseley, une loi de physique sur le Numéro atomique
Bill Moseley, un acteur américain
Jonny Moseley, un skieur
Carol Moseley-Braun, une femme politique américaine
William Moseley, un acteur britannique
William Moseley, un gouverneur américain
 William G. Moseley (1965-), un géographe américain.
 T. Michael Moseley, un militaire américain
 Semie Moseley, un fabricant de guitare.

Autres
Moseley un quartier de Birmingham, en Angleterre.
 Moseley RFC le club de rugby à XV de la ville de Moseley

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais